Bobescu ist der Familienname folgender Personen:

 Constantin Bobescu (1899–1992), rumänischer Geiger, Komponist, Dirigent und Musikpädagoge
 Jean Bobescu (1890–1981), rumänischer Geiger, Dirigent und Musikpädagoge
 Lola Bobescu, Geburtsname von Lola Bobesco (1921–2003), belgische Geigerin